Ла Чакета има више значења:

 Ла Чакета (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Чакета (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику